Sellen ist ein Ortsname:
 Sellen (Steinfurt), eine Bauerschaft der Stadt Steinfurt in Nordrhein-Westfalen
 der deutsche Name des polnischen Dorfes Zielnowo in der Woiwodschaft Westpommern (Sellen, Kreis Schlawe/Pommern)